Губной или подносовой желобок (папер) () — вертикальное углубление на коже между основанием носовой перегородки и верхней губой у человека и других млекопитающих.

 
Для человека и большинства приматов (за исключением мокроносых) губной желобок является рудиментарной медиальной впадиной между носом и верхней губой. Именно в этом месте соединяются части лица человека в ходе развития его эмбриона на втором-третьем месяце беременности. Когда этот процесс происходит ненормально, у человека появляется так называемая «заячья губа». Уплощенный (сглаженный) губной желобок — один из симптомов фетального алкогольного синдрома и синдрома Прадера–Вилли.

У большинства млекопитающих фильтрум — это узкая щель, по которой влага за счет капиллярности поверхности попадает на , тем самым сохраняя его влажным. Это помогает определить положение источников запахов. 

В некоторых культурах существуют легенды и мифы, рассказывающие о появлении этой впадины у человека, в частности в еврейской и карпато-русинской. Одна из таких легенд гласит, что, когда происходит рождение ребёнка, ангел-хранитель спускается к нему и, положив указательный палец малышу на губы, говорит "Забудь все свои прошлые жизни, чтобы они не стали тебе преградой в новой". После этого у новорожденного остаётся вмятинка под носом от кончика пальца ангела.

См. также 
 Губы

Примечания

Ссылки 
 Губной желобок

Лицо
Анатомия млекопитающих